Shepway este un district ne-metropolitan situat în Regatul Unit, în comitatul Kent din regiunea South East, Anglia.

Istoric

Geografie

Orașe din district 

 Folkestone
 Hythe
 Lydd
 New Romney

Referințe

Legături externe

Vedeți și 

Districte ne-metropolitane din Anglia